Proteo – divinità della mitologia greca
 Proteo – dramma satiresco di Eschilo, oggi perduto
 Il Proteo (Il Proteo o sia il mondo al rovescio) – concerto di Vivaldi (RV 544)
 Proteo (Proteus) – romanzo di Morris West del 1979
 Peregrino Proteo – filosofo greco del II secolo d.C.
 Proteo – satellite naturale del pianeta Nettuno
 Proteo (Proteus anguinus) – anfibio appartenente alla famiglia dei Proteidi
 Proteo (ex Perseo) – nave salvataggio della Marina Militare Italiana, attiva dal 1951
 Proteo il tebano, padre di Galantide, la compagna di Alcmena tramuta in donnola.

Pagine correlate
Proteus